Topônimos
 Bonsucesso — bairro da cidade do Rio de Janeiro
 Bonsucesso (Belo Horizonte) — bairro da cidade de Belo Horizonte
 Bonsucesso (Guarulhos) — distrito da cidade de Guarulhos
 Bonsucesso (Petrópolis) — distrito da cidade de Petrópolis

Outros
Bonsucesso Futebol Clube — clube de futebol da cidade do Rio de Janeiro

Ver também
Bom Sucesso

Desambiguação